Грузинская хоккейная лига — национальная лига по хоккею с шайбой среди мужских команд Грузии.

Команды-участницы 

 "Мамино" Букуриани
 "Ледовые Рыцари" Тбилиси
 "Огненные крестоносцы" Тбилиси
 "Серые волки" Тбилиси

Сезон 2007/08  
Очки начислялись следующим образом: 3 — за победу в основное время, 2 — за победу в овертайме, 1 — за поражение в овертайме.

Чемпионат Грузии по Хоккею

Сезон 2013/14

Ссылки 
 Чемпионат 2007/08 на hockeyarenas.net 

Хоккейные лиги
Хоккей с шайбой в Грузии

Хоккейные лиги Грузии
Хоккейные лиги Европы
Спортивные лиги